Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1988 disputat al circuit de Xerès el 2 d'octubre del 1988.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 26. 067

  Volta ràpida: Alain Prost 1' 27. 845 (a la volta 60)

Referències 
 

Espanya
1988